Pniów [] heißen folgende Orte in Polen:
 Pniów (Radomyśl nad Sanem), Dorf in der Gemeinde Radomyśl nad Sanem, Powiat Stalowowolski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Pniów (Torzym) (dt. Pinnow), Dorf in der Gemeinde Torzym (Sternberg), Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus
 Pniów (Toszek) (Pniow), Dorf in der Gemeinde Toszek (Tost), Powiat Gliwicki, Woiwodschaft Schlesien
 Pniów (Myślibórz) (Pinnow), Dorf in der Gemeinde Myślibórz (Soldin), Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern